Carolin – variante del nome proprio di persona Carolina
Reid Carolin – produttore cinematografico, sceneggiatore e regista statunitense